La princesa Margarita de Suecia (nacida Margaretha Désirée Victoria; Solna, 31 de octubre de 1934) es una princesa de Suecia desde su nacimiento, cómo la hija primogénita de los difuntos príncipes, Gustavo Adolfo de Suecia y Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha. En 1964, año en el contrajo matrimonio  dejo de tener el tratamiento de su alteza real. Es también hermana del actual rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo y miembro de la familia real sueca.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 31 de octubre de 1934  en el Palacio de Haga, en Estocolmo, siendo la primera hija del príncipe heredero Gustavo Adolfo y su esposa la princesa Sibila.

Noviazgos y compromiso 
En la década de 1950 Margarita tuvo una relación con Robin Douglas-Home, un aristócrata escocés y sobrino del futuro primer ministro del Reino Unido Alec Douglas-Home. El vino a visitarla a Suecia, pero nunca se casaron. Hubo especulaciones de que esto era debido a la negativa de la princesa Sibila.

Conoció a su futuro marido, el empresario Jonh Ambler, diez años mayor que ella, en una cena en Reino Unido en 1963.

Su compromiso fue anunciado el 28 de febrero de 1964.

Matrimonio y descendencia

Boda 
Contrajeron matrimonio el 30 de junio de 1964 en la Iglesia de Gärdslösa, en la isla de Öland y la pareja se estableció en la mansión Chippinghurst en Oxfordshire. Desde entonces a ella se le brinda el título de cortesía Princesa Margarita, Sra. Ambler, sin el tratamiento de Alteza Real.

Actualmente reside en Chipping Norton.

Separación 
En el año 1994 el matrimonio se separó, aunque no llegaron nunca a divorciarse.

Jonh falleció el 31 de mayo de 2008, quedando Margarita viuda.

Hijos 
 Sybilla Louise Ambler (n. en 1965)
 Charles Edward Ambler (n. 1966)
 James Patrick Ambler (n. en 1967)

Nietos 
 Madeleine Charlotte Margarethe von Dincklage (n. en 1999)
 Sebastian Eric Henning Freiherr von Dincklage (n. en 2000)
 Sienna Rose Ambler (n. en 2000)
 India Tani Ambler (n. en 2003)
 Lily Elektra Ambler (n. en 2003)
 Oscar Rufus Ambler (n. en 2004)

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (22/03/1952).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Carlos XVI Gustavo (1973).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria con Daniel Westling (19/06/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Ancestros

Referencias 

Personas de Estocolmo
Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XXI
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Matrimonios morganáticos
Realeza europea desheredada
Damas de la Orden de los Serafines